Панько́в — русская фамилия.

Известные носители:
 Паньков, Александр Владимирович (1979) — российский самбист.
 Паньков, Вадим Иванович (род. 1968) — полковник ВС РФ, участник обеих чеченских войн, Герой Российской Федерации (2001).
 Паньков, Василий Игнатьевич (1925—1944) — Герой Советского Союза.
 
 Паньков, Илья Владимирович (род. 1975) — российский актёр театра, заслуженный артист России.
 
 
 Паньков, Пётр Яковлевич (1770—1843) — ярославский губернский архитектор.

См. также